Richter kan henvise til flere personer:

 Jonathan Richter - (født 1985) dansk fodboldspiller
 Simon Richter - (født 1985) dansk fodboldspiller

 Albert Richter (1837-1899) – dansk oversætter
 Charles Francis Richter – (1900–1985) amerikansk seismolog, skaber af Richterskalaen
 Frants Victor Richter (1873-1949) – dansk fabrikant
 Ingeborg Richter (1884-1945) – dansk forkæmper for husholdningssagen
 Johan Richter (maler) (1665-1745) – svensk-italiensk maler
 Johan Richter (opfinder) (1901-1997) – norsk ingeniør, fabrikant og opfinder (Johan Christopher Fredrik Carl Richter)
 Johan Richter (arkitekt) (1925-1998) – dansk arkitekt (Johan Vondriak Richter)
 M.B. Richter (1868-1943) – dansk fabrikant
 Sonja Richter – (født 1974) dansk skuespillerinde
 Svjatoslav Richter – ukrainsk pianist
 Vilhelm Richter (1840-1911) – dansk jurist og personalhistoriker

Richter kan også henvise til:
 Richterskalaen – skala til måling af størrelsen af et jordskælv.